Marzotto (famiglia) è una famiglia veneta che ha fondato l'azienda laniera e tessile italiana Marzotto.

Marzotto può riferirsi anche a:

Gaetano Marzotto senior (1820-1910), imprenditore laniero e uomo politico italiano
Gaetano Marzotto junior (1894-1972), imprenditore laniero e mecenate italiano
Giannino Marzotto (1928-2012), imprenditore e pilota automobilistico italiano
Luisa Marzotto (1967), attrice italiana
Marta Marzotto (1931-2016), stilista italiana
Matteo Marzotto (1966), imprenditore italiano
Paolo Marzotto (1930), imprenditore italiano
Pietro Marzotto (1937-2018), imprenditore italiano
Vittorio Emanuele Marzotto Sr (1858-1922), imprenditore laniero e uomo politico italiano
Vittorio Emanuele Marzotto junior (1922-1999), imprenditore e uomo politico italiano
Bivacco Marzotto-Sacchi, bivacco situato nel comune di Valli del Pasubio (VI)
Gruppo Marzotto
Complesso Marzotto, edificio industriale di Pisa
Premio Marzotto, premio internazionale istituito dall'omonimo gruppo tessile
Scuderia automobilistica Marzotto